Tjernogorovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjernogorovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Tjernogorovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik,